Granit kan avse:

 Granit – en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan
 Granit (snus) – ett snusmärke.
 Projekt 949 Granit – en rysk/sovjetisk ubåtsklass.
 P-700 Granit – en rysk/sovjetisk [kryssnings- och sjömålsrobot utvecklad som huvudbeväpning för ovan nämna ubåtar.
 Granit (butikskedja) – en svensk butikskedja.
 Svart granit – en mörk basisk magmatisk bergart, se Diabas

Personer
Joachim Granit (född 1960), en svensk konstnär
 Ragnar Granit (1900–1991), en finlandssvensk fysiolog och nobelpristagare.